Ebrima Manneh ist der Name folgender Personen:

* Ebrima Manneh (Journalist) („Chief“ Ebrima Manneh; * 1970), gambischer Journalist
 Ebrima Manneh (Politiker), gambischer Politiker (APRC)